Abisag steht für:

 Abisag Tüllmann (1935–1996), deutsche Fotografin
 Abisag, ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, siehe Abischag #Literarische Rezeption
 Abischag, eine biblische Person im Alten Testament